Sannia ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Sannia (1823–1892), italienischer Mathematiker und Senator
 Marisa Sannia (1947–2008), sardische Sängerin